José Merino puede referirse a:

 José H. Merino Ávila (1853-1904), sacerdote chileno;
 José Luis Merino (1927-), cineasta español;
 José Luis Merino Batres, médico español, implicado en la Operación Puerto;
 José María Merino (1941-), escritor español;
 José Merino del Río (1949-2012), político hispano-costarricense;
 José Toribio Merino Castro (1915-1996), marino chileno.